Goose Lake peut se référer à :

Toponyme

Canada 
 Goose Lake, localité dans la province d’Alberta ;
 , un lac de la municipalité régionale du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse ;
 , plusieurs lacs dans les environs du comté de Halifax en Nouvelle-Écosse ;
 , Argyle en Nouvelle-Écosse.

États-Unis 
  à Anchorage en Alaska.
 Goose Lake, une ville du comté de Clayton, en Iowa.

Autre